Карбонат меди:
 Карбонат меди(I), CuCO
 Карбонат меди(II), CuCO